Steingasse steht für
 Steingasse (Coburg) siehe Liste der Denkmäler in Coburg/S
 Steingasse (Salzburg)  
Siehe auch:
Steingass
Steingassen